Aja může znamenat:

 Aja (album) – studiové album skupiny Steely Dan, 
 Aja (oriš) – oriš, která je patronka lesů, zvířat a léčitelů.